Gmina Oleśnica bezeichnet Gemeinden in Polen
 Oleśnica, eine Stadtgemeinde im Powiat Oleśnicki der Woiwodschaft Niederschlesien
 Oleśnica (Landgemeinde), eine Landgemeinde im Powiat Oleśnicki der Woiwodschaft Niederschlesien
 Gmina Oleśnica (Powiat Staszowski), eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Staszowski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Oleśnica, eine ehemalige Gemeinde im Powiat Koniński der Woiwodschaft Posen; siehe Zagórów#Gemeinde

 Gmina Oleśnica Mała, eine ehemalige Gemeinde im Powiat Oławski der Woiwodschaft Breslau; siehe Gmina Oława#Gemeindegliederung